Гуси́ная ла́пка — может означать:

 Гусиная лапка (лапчатка гусиная) — многолетнее травянистое растение.
 Гусиная лапка — система парковых аллей, рассекающая пространство парка в трех направлениях.
  — персонаж провансальского фольклора.

 Гусиные лапки
 Гусиные лапки — мимические морщины в углах человеческих глаз.
 Гусиные лапки — геометрический орнамент, используемый в текстиле.
 «Гусиные лапки» — сорт карамельных конфет.

См. также 
 «Гусиная лапа» — металлорежущий инструмент для вскрытия стальных дверей, ящиков и сейфов.
 «Харчевня королевы Гусиные Лапы» — роман Анатоля Франса.